Эспино́са-де-лос-Кабалье́рос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 19,4 км². Население — 111 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Авилы